Aerodramus — род птиц из семейства стрижиных. Ранее включался в род саланган (Collocalia).

Оседлые птицы. Населяют Юго-Восточную Азию, острова Малайского архипелага, Новую Гвинею, острова Океании и Индийского океана, северо-восток Австралии.

В отличие от также обитающих в пещерах стрижей родов Collocalia и Hydrochous, Aerodramus используют для передвижения эхолокацию.

Гнёзда некоторых птиц рода, таких как саланганы-водорослееда и черногнёздной саланганы, известны в китайской кухне как «ласточкины гнёзда», и являются популярным деликатесом.

Классификация 
В род включают 28 видов:
 
 
 
 
 
 
 , или водорослевая салангана
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Серая салангана
 
 
Иногда все виды этого рода рассматриваются в составе рода Collocalia.

Примечания 

 
Роды птиц